KSV kan syfta på:

 Kyrkosångens vänner, ett sällskap för församlingssångens höjande inom Svenska kyrkan
 Kyrklig samverkan i Visby stift, regional nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan